Зинин (Зинина) — фамилия.

Зинин 
 Зинин, Александр Михайлович (1911—1985) — советский баскетболист и баскетбольный тренер.
 Зинин, Андрей Филиппович (1915—1983) — Герой Советского Союза.
 
 Зинин, Николай Николаевич (1812—1880) — учёный, химик-органик.
 Зинин, Николай Николаевич (1854—1910) — учёный, математик.
 Зинин, Сергей Иванович (1935—2013) — учёный, филолог.
 Зинин, Тимофей Григорьевич (1912—1992) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, кандидат технических наук, член-корреспондент ВАСХНИЛ.

Зинина 
 Зинина, Елена Андреевна (1867—1943) — украинская актриса и певица, сопрано.
 Зинина, Клавдия Васильевна (род. 1929) — Герой Социалистического Труда.
 Зинина, Татьяна Валентиновна (род. 1954) — советская и российская теннисистка, Мастер спорта СССР.